Falcaria može označavati:
 Falcaria (Plantae) Fabr., biljni rod iz porodice  Apiaceae.
 Falcaria (Animalia), Haworth, 1809, rod kukaca iz porodice Drepanidae